Maria Hemelvaart is een schilderij, uitgevoerd in olieverf,  van de hand van de Italiaanse kunstschilder Titiaan, gemaakt in 1516–1518. 

Het hangt boven het hoofdaltaar in de Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, een kerk in Venetië. Het is 690 cm x 360 cm groot.

Werk van Titiaan
1510-1519
Schilderij in Venetië